Bailey kan syfta på:
Bailey (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

USA 

 Bailey, North Carolina, ort i Nash County, 
 Bailey, Texas, ort i, Fannin County,

Andra betydelser
 Baileys Irish Cream
 Knasen (i original Beetle Bailey)